Alessandro De Magistris (1890-1970) – calciatore italiano
 Angelo De Magistris (1886-1961) – calciatore italiano
 Gianni De Magistris (1950) – pallanuotista italiano
 Giovanni Andrea De Magistris (1510-1573) – pittore italiano, nato a Caldarola
 Giovanni Andrea De Magistris (1460-1532) – pittore italiano, nato a Como
 Luigi De Magistris (1926-2022) – cardinale italiano
 Luigi de Magistris (1967) – ex magistrato e politico italiano, eletto sindaco di Napoli a fine maggio 2011
 Mila De Magistris (1988) – pallanuotista italiana
 Paolo De Magistris (1925-1998) – politico e storico italiano
 Pomponio de Magistris (1566-1614) – vescovo cattolico italiano
 Riccardo De Magistris (1954) – pallanuotista italiano
 Sigismondo de Magistris (1490 circa – < 1548) – pittore italiano
 Simone De Magistris (1538?-1613) – pittore e scultore italiano